Завалій — українське прізвище. Відомі носії:
 Завалій Євдокія Миколаївна — українська офіцер, учасниця німецько-радянської війни
 Антипенко (Завалій) Тетяна Миколаївна — українська лижниця

Українські прізвища